WoT () — компьютерная онлайн-игра.
 WoT () — цикл литературных произведений американского писателя Роберта Джордана в стиле эпической фэнтези.
 WoT () — инструмент для оценки рейтинга веб сайтов.